Ole Andersen er navnet på flere personer:
 Ole Andersen (borgmester) (1937-2002) – borgmester i Gladsaxe Kommune 1983-2002
 Ole Andersen (trompetist) (født 1942) – dansk trompetist, musiklærer og dirigent
 Ole Andersen (journalist) (født 1960) - dansk journalist og redaktør
 Ole Andersen (erhvervsmand) (1956-2020) – bestyrelsesformand i Bang & Olufsen 2010-20 og Danske Bank 2011-18

Ikke at forveksle med
 Ole Andresen (1937-2010) – dansk erhvervsleder